Хью Блэр (; ) — шотландский религиозный деятель, проповедник, , , ,  и ; считается одним из первых великих теоретиков письменного дискурса.

Биография 

Хью Блэр родился 7 апреля 1718 года в городе Эдинбурге, в образованной пресвитерианской семье. Его отцом был Джон Блэр — эдинбургский купец. Он был праправнуком преподобного Роберта Блэра из Сент-Эндрюса и внучатым племянником преподобного ,  в 1700 году.

Успешно окончил университет родного города и получил степень магистра. Его диссертация «Dissertatio Philosophica Inauguralis de fundamentis et requirede legis naturae» служит предшественником опубликованных позже проповедей о принципах морали и добродетели.

В 1741 году, через два года после публикации своей диссертации, Блэр получил лицензию пресвитерианского проповедника. Вскоре после этого Граф Ливен услышал о популярности Блэра и представил его приходской церкви  в Файфе в качестве своего служителя; проработав там некоторое время Блэр перевёлся в Эдинбург. 

В 1757 году он был удостоен почётной степени доктора богословия Сент-Эндрюсским университетом и чуть розднее получил в альма-матер кафедру риторики и изящной словесности; он сохранял эту должность до выхода на пенсию в 1783 году. Курс Блэра изложен в его двухтомнике «Lectures on rhetoric and belles lettres» впервые изданном в Лондоне в 1783 году (новое издание увидело свет в 1879). Одновременно он был и служителем церкви Шотландии.

Его «Sermons», которые читатели впервые увидели в 1777 году, отличаются ясностью и изящностью изложения (немецкий переводд Зака и Шлейермахера: 5 т., Лейпциг, 1781—1802). В том же году, был сформирован 71-й пехотный полк, первоначально базировавшийся в Эдинбургском замке и Блэр был назначен его капелланом.

Х. Блэр многократно поддерживал шотландского поэта—мистификатора Джеймса Макферсона при издании «Оссиановых песен», подлинность которых он защищал в 1763 году в статье «Dissertation on the poems of Ossian». Со временем выяснилось, что на самом деле песни написаны самим Макферсоном, а не являются переводом с гэльского языка поэм Оссиана. 

В 1755 году Блэр основал журнал на английском языке «Эдинбургское обозрение» («Edinburgh Review»).

Хью Блэр умер 27 декабря 1800 года в городе Эдинбурге и был погребён на кладбище Грейфрайерс.

Его заслуги были отмечены членством в Эдинбургском королевском обществе.

Примечания

Литература 
 Schmitz, Robert M., «Hugh Blair», King’s Crown Press, New York (1948), 162 pages.
 
 Corbett, Edward P. J. «Hugh Blair as an Analyzer of English Prose Style.» College Composition and Communication 9(2): 93-103. 1958.
 Downey, Charlotte. «Introduction.» Lectures on Rhetoric and Belles Lettres.Delmar, N.Y.: Scholars' Facsimiles & Reprints, 1993. 
 Hill, John. An Account of the Life and Writings of Dr. Hugh Blair,
 Ulman, H. Lewis. Things, Thoughts, Words, and Actions: The Problem of Language in Late Eighteenth-Century British Rhetorical Theory. Illinois: Southern Illinois Press, 1994. ISSN 0161-7729

Ссылки 

 Hugh Blair at James Boswell – a Guide.
 Hugh Blair at MSU – a Website on Hugh Blair's life and philosophy.
 Hugh Blair at Thoemmes Continuum – an Encyclopedia article.
 Great Scots at Electric Scotland – an Article on Hugh Blair's legacy as a Scottish theorist.

Выпускники Эдинбургского университета
Преподаватели Эдинбургского университета
Проповедники Шотландии
Христианские проповедники
Капелланы
Почётные доктора Сент-Эндрюсского университета
Члены Эдинбургского королевского общества
Похороненные на кладбище Грейфрайерс